Shuman & Angel-Eye, buitenlandse artiestennaam The Dream.
 The Dream (band), band uit Tiel.
 The Dream (ORB), muziekalbum van de Britse band The Orb.
 The Dream (In This Moment), muziekalbum van de Amerikaanse metalband In This Moment
 The-Dream, Amerikaans zanger